Men-at-Arms steht für:
 Plural von Man-at-Arms, engl. für Waffenknecht
 Falschschreibung von Men At Arms, englischer Roman